Michigan – stan na północy Stanów Zjednoczonych
 Jezioro Michigan – (ang. Lake Michigan), największe słodkowodne jezioro USA
Gminy w USA:
 Michigan (ang. Michigan Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
 Michigan (ang. Michigan Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Michigan (ang. Michigan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Scott
 Michigan (ang. Michigan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley
 Michigan (ang. Michigan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Michigan (ang. Michigan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson